Ruckersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ruckersville (Georgia)
 Ruckerville (Kentucky)
 Ruckersville (Virginia)